Staatsliga A (1954/1955) była 44. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół First Vienna FC 1894.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej
1954 w Austrii
1955 w Austrii